Baoshan bezeichnet

 eine Landgemeinde des Landkreises Hsinchu der Republik China auf Taiwan (), siehe Baoshan (Hsinchu);
 eine bezirksfreie Stadt in der chinesischen Provinz Yunnan (), siehe Baoshan (Yunnan);
 einen Stadtbezirk der chinesischen Stadt Shanghai (), siehe Baoshan (Shanghai);
 einen Stadtbezirk der chinesischen Stadt Shuangyashan, Provinz Heilongjiang (), siehe Baoshan (Shuangyashan);
 eine Großgemeinde des Stadtbezirks Beilin von Suihua in der Provinz heilongjiang (), siehe Baoshan (Beilin);
 eine Großgemeinde des Kreises Chenggu in der Provinz Shaanxi (), siehe Baoshan (Chenggu);
 eine Großgemeinde der Stadt Fengcheng in der Provinz Liaoning (), siehe Baoshan (Fengcheng);
 eine Großgemeinde des Stadtbezirks Huairou von Peking (), siehe Baoshan (Huairou);
 eine Großgemeinde des Stadtbezirks Huangdao von Qingdao in der Provinz Shandong (), siehe Baoshan (Huangdao);
 eine Großgemeinde im Autonomen Banner Morin Dawa der Stadt Hulun Buir im Autonomen Gebiet Innere Mongolei der VR China (), siehe Baoshan (Morin Dawa);
 eine Großgemeinde der Stadt Xuanwei in der Provinz Yunnan (), siehe Baoshan (Xuanwei);
 eine Gemeinde des Kreises Gannan in der chinesischen Provinz Heilongjiang (), siehe Baoshan (Gannan);
 eine Gemeinde der Stadt Panshi in der chinesischen Provinz Jilin (), siehe Baoshan (Panshi);
 eine Gemeinde des Kreises Wan’an in der chinesischen Provinz Jiangxi (), siehe Baoshan (Wan’an);
 eine Gemeinde des Kreises Xunke in der chinesischen Provinz Heilongjiang (), siehe Baoshan (Xunke);
 eine Gemeinde des Autonomen Kreises Yulong in der chinesischen Provinz Yunnan (), siehe Baoshan (Yulong);
 einen archäologischen Fundort in China, siehe Baoshan Chujian;
 den Vornamen eines chinesischen Serienmörders († 1998), siehe Bai Baoshan;
 ein Teilunternehmen von Baosteel.